Лутс — фамилия. Известные носители:

 Лутс, Мета Андресовна (1905—1958) — эстонская актриса.
 Лутс, Оскар Хиндрикович (1887—1953) — известный эстонский писатель и драматург.
 Лутс, Сийм (род. 1989) — эстонский футболист.
 Лутс, Теодор Хиндрикович (1896—1980) — эстонский кинорежиссёр и кинооператор.

См. также